

Дани сећања 

710-е пне.